Похище́ние челове́ка — противоправные умышленные действия, направленные на тайный или открытый, либо с помощью обмана, захват человека, изъятие его из естественной микросоциальной среды, перемещение с его места жительства с последующим удержанием против его воли в другом месте.

Большей частью совершается из корыстных побуждений и имеет целью получение выкупа от родственников или близких к похищенному лиц, а также принуждение этих лиц к выполнению необходимых для похитителей действий.

Правовая оценка 

17 декабря 1979 года Организацией Объединённых Наций была принята «Международная конвенция о борьбе с захватом заложников», которая на международном правовом уровне установила преступность взятия заложников. Тем не менее, институт заложничества продолжает существовать и в наше время, как в виде террористических акций, так и в виде «непрямого» удержания заложников, когда силой удерживается не человек, а его документы или средства передвижения, без которых его свобода ограничивается.

В России похищению человека посвящена статья 126 Уголовного кодекса.

Варианты определения похищения человека 
Похищение человека — это «общественно опасное умышленное действие, направленное на удаление человека с места его постоянного пребывания и насильственное удерживание его в неизвестном для близких и правоохранительных органов месте».

Однако недоступность и неизвестность места удержания не все эксперты включают в необходимые признаки похищения человека. Так, авторы двух книг комментариев к УК РФ определяют похищение человека так: «похищение человека предполагает его захват и перемещение в другое место помимо воли потерпевшего. Обычно это связано с последующим удержанием похищенного в неволе» и «похищение человека как преступное деяние включает как бы два элемента: похищение и лишение свободы, которые находятся в идеальной совокупности, поскольку похищение одновременно является и лишением свободы». В Постановлении Президиума Верховного Суда РФ от 17 мая 2000 г. под похищением человека понимаются противоправные умышленные действия, сопряжённые с тайным или открытым завладением (захватом) живого человека, перемещением с места его постоянного или временного проживания с последующим удержанием против его воли в другом месте.

Схожим с похищением человека преступлением является незаконное лишение свободы. Согласно разъяснению Верховного суда РФ, различие между ними состоит в том, что при похищении человека происходит насильственное перемещение потерпевшего в место его удержания, а при незаконном лишении свободы потерпевшего лишают возможности покинуть место, где он находился добровольно. Однако в случае, если потерпевшего заманивают в место удержания путём обмана или злоупотребления доверием, то такие действия также квалифицируются как похищение. Если потерпевшего вначале незаконно лишают свободы, а затем насильственно перемещают в другое место, то такие действия также являются похищением и не требуют дополнительной квалификации как незаконное лишение свободы.

Эксперты-правоведы до сих пор спорят о необходимых и достаточных признаках похищения человека, на эту тему публикуются исследовательские статьи и защищаются диссертации.

Виды похищений, имеющие собственное название 
 Похищение невесты — практика похищения невест и насильственной женитьбы, распространённая на Кавказе, в Эфиопии и других странах, где сохранились подобные обычаи.
 «» — похищение заложника в целях вынуждения его родственника или близкого к совершению определённых незаконных действий, например, взятие в заложники ребёнка, чтобы вынудить банковского служащего способствовать ограблению банка.
 Экспресс-похищение — один из современных видов похищения людей с целью получения быстрого выкупа от родственников похищенного, связь с которыми обычно осуществляется по телефону. Распространён в основном в Латинской Америке.

Статистика 

Похищение людей ради получения выкупа — обычное явление в разнообразных частях света сегодня, некоторые города и страны часто называют «Мировая столица похищений людей». На 2007 год это название принадлежало Ираку, в котором были похищены около 1500 иностранцев В 2004-м так называли Мексику, а в 2001-м — Колумбию. Получение статистики затруднено. Предположительное число похищений в мире оценивается как 12,5–25,5 тыс. чел/год, в том числе 3,6 тыс. чел/год — в Колумбии и 3 тыс. чел/год — в Мексике, на 2000 год.
Необходимо отметить, что к 2006 году количество похищений в Колумбии уменьшилось до 687 и продолжает снижаться.
Количество похищений в Мексике трудно поддается подтверждению из-за страха полиции вмешиваться в похищения людей.
«Похищения людей, по-видимому, расцветают чрезвычайно в слабых штатах и подверженных конфликтам странах, где политически ангажированные вооружённые силы, оргпреступность и наркомафия заполняют вакуум, не заполненный правительством.».

В течение 1999 года в США сообщалось, что 203 900 детей были похищены внутри семьи и 58 200 — вне семьи. Тем не менее, только 115 детей стали объектами «стереотипных похищений» (похититель незнаком или малознаком ребёнку, непрерывное удержание или в целях получения выкупа).

В России, по официальной статистике МВД, в 2012 году зарегистрировано 566 похищений человека, 366 — раскрыто.

Годовой размер совокупных выплат криминальным бандам оценён в 500 миллионов долларов.

Большинство похищений детей в США осуществляют женщины (66 % — одинокие женщины, ещё 3 % — женские пары). Практически все похищения младенцев осуществляют женщины с целью вырастить ребёнка как собственного.

См. также 

 Заложник
 Насильственное исчезновение
 Незаконное лишение свободы
 Пропавший без вести
 Стокгольмский синдром

Ссылки 

Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Торговля людьми